Матаморас има више значења:
 Матаморас (Охајо)
 Матаморас (Пенсилванија)